Talking in Your Sleep – singolo di Crystal Gayle del 1978
 Talking in Your Sleep – singolo dei Romantics del 1983
 Talking in Your Sleep – singolo dei Bucks Fizz del 1984
 Talking in Your Sleep – album di Lena Philipsson del 1988
 Talking in Your Sleep – album dei The Cinema del 2014